Institut für Zeitungskunde steht für:

 Institut für Zeitungskunde, Leipzig, siehe Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft der Universität Leipzig
 Deutsches Institut für Zeitungskunde, Berlin, siehe Deutsches Institut für Zeitgeschichte

Siehe auch:
 Institut für Zeitungsforschung in Dortmund